Burrington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Burrington, Somerset, ort, England, 
 Burrington, Devon, ort, England,  
 Burrington, Herefordshire, ort, England,